Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 2000 probíhala v areálu NSW Tennis Centre, ležícím v Sydney. Soutěž se konala v období od 19. do 28. září 2000 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem Rebound Ace.

Kvalifikace ani předkvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do dvouhry nastoupilo 64 tenistů. Turnaj byl odehrán na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté medaile potřeba vyhrát sady tři. Obhájce zlata z předchozí olympiády Andre Agassi se her neúčastnil.

Olympijský turnaj 
Z elitní světové desítky do soutěže nezasáhli Pete Sampras (č. 1), Andre Agassi (č. 5) a Thomas Enquist (č. 6).

Překvapením úvodního kola se stala třísetová výhra Francouze Fabrice Santora nad nervózně hrající nasazenou jedničkou a světovou dvojkou Maratem Safinem z Ruska. Čeští hráči Jiří Novák a Ctislav Doseděl dohráli v první fázi turnaje. Jiří Vaněk skončil ve druhém kole na raketě Bělorusa Maxe Mirného. Úvodní zápas nezvládlo devět ze šestnácti nasazených, včetně australské turnajové čtyřky Lleytona Hewitta a britské světové desítky Tima Henmana.

Amatérští tenisté, Bolivijec Diego Camacho a Christophe Pognon z Beninu, nebyli na žebříčku ATP klasifikování. Do turnaje zasáhli na divokou kartu díky pozvání Tripartitní komise. Camacho mezi profesionály odehrál pouze osm zápasů. Američanu Jeffu Tarangovi odebral jeden game. Daviscupový reprezentant Pognon podlehl za 38 minut světové trojce Gustavu Kuertenovi 1–6 a 1–6.

Olympijským vítězem se stal pátý nasazený Rus a osmý hráč světa Jevgenij Kafelnikov, když ve finále přehrál světovou osmačtyřicítku Tommyho Haase z Německa v pětisetovém dramatu 7–6, 3–6, 6–2, 4–6 a 6–3. Připsal si tak 21. singlový titul kariéry. Poražení semifinalisté odehráli podruhé od roku 1924 utkání o bronzovou medaili. Vítězně z něho vyšel Francouz Arnaud Di Pasquale po výhře nad Švýcarem Rogerem Federerem ve třech setech. Pasqualemu patřila na tehdejším žebříčku ATP 62. příčka a Federerovi 36. místo.

Nasazení hráčů 

| 3rd-score2-1=77
| 3rd-score2-2=67
| 3rd-score2-3=6
}}

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 

| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=1

| RD1-seed13=IP
| RD1-team13=| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=IP
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=77
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=8
| RD1-seed16=3
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=61
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=10

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=78
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=66
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Alt
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=64
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=3
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=62
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD1-score08-1=78
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=15
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=9
| RD1-seed10=Alt
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=11

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=INV
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01=| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=IP
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=11
| RD2-team04={{nowrap|}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=Alt
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=4
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=11
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=62
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=5
| RD4-team01=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2000